Тюрлема́ — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в деревне Тюрлема (Чувашская Республика). Входит в структуру Департамента железнодорожных вокзалов, филиала ОАО «РЖД».

Станция находится на линии Москва — Казань — Екатеринбург на расстоянии 727,7 км от Москвы.

История строительства 

Возможно, станция построена во время строительства железнодорожной линии Алатырь — Шихраны (Канаш) — Казань Московско-Казанской железной дороги в 1891—1894 гг.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Чувашии